Cote oder Coté ist der Familienname folgender Personen:

 Armand H. Cote (1909–1980), US-amerikanischer Politiker
 David M. Cote (* 1952), US-amerikanischer Wirtschaftsmanager
 Michael Richard Cote (* 1949), US-amerikanischer Bischof von Norwich
 Pier-André Coté (* 1997), kanadischer Radrennfahrer 
 Riley Cote (* 1982), kanadischer Eishockeyspieler
 Simon Cote (* 1971), US-amerikanischer Basketballtrainer
 Suzy Cote (* 1968), US-amerikanische Schauspielerin

im NRHP gelistete Objekte:

 Cote Apartment House, in St. Johnsbury, Vermont, ID-Nr. 94000377
 Cote Bonneville, in Cincinnati, Ohio, ID-Nr. 84000448
 Cote Brillante Historic District, in Newport, Kentucky, ID-Nr. 05000791
 Cote House, in Goshen, New Hampshire, ID-Nr. 85001310
 Cote Sans Dessein Archeological Site, in Tebetts, Missouri, ID-Nr. 71000462

Siehe auch:

 Côte
 Cot
 Kott
 Kot (Begriffsklärung)
 Koth
 Code (Begriffsklärung)
 Coat
 Coate
 Cotes